Валидже Гондве (, 1936, Кайивонанга, Ньясаленд) — малавийская англоязычная писательница. Первая в стране женщина, издавшая книгу.

Биография 
Валидже Гондве родилась в 1936 году в деревне Кайивонанга в Ньясаленде (сейчас Малави) в религиозной христианской семье, была четвёртым из семи детей.

Учёба 
Окончила школу, училась на курсах медсестёр. Шесть лет работала специалистом по сельскому хозяйству в округе Мзимба. Получив стипендию, отправилась заканчивать обучение в Великобритании. Несмотря на то что стипендия из-за политических сложностей стала недействительной, осталась в Англии, получила юридическое образование.

Литературная деятельность 
Начала писать в Англии. Книга «Будут ли цвести африканские цветы» () готовилась к печати в 70-х годах, но у издательства Оксфордского университета возникли проблемы, и публикация не состоялась.

Первая книга Гондве «Дилемма любви» () вышла в 1985 году в лондонском издательстве Macmillan Publishers. Это позволило ей стать первой писательницей в истории Малави. Бестселлером Macmillan Publishers стала книга «Двойные знакомства» (). В основном книги Гондве адресованы молодёжи.

В конце 90-х прекратила писать.

Благотворительность 
В 1999 году основала благотворительную организацию Vinjeru Education, которая собирает книги и учебные пособия от благотворителей в Великобритании и распространяет их в Малави.

В 2016 году была удостоена награды Lifetime Achiever от Высшей комиссии Малави в Великобритании, которая вручает награды успешным представителям малавийской диаспоры.

Имеет дочь и сына.

Примечания 

Писательницы Малави
Писательницы XXI века
Благотворители